Talon (französisch ‚Ferse‘) steht für:

 Erneuerungsschein bei Wertpapieren, siehe Effektive Stücke
 Talon (Band), deutsche Heavy-Metal-Band
 Talon (Spiele), Nachziehkarten oder -steine
 Talon – österreichisch-ungarischer Spielkartenverein
 Talon (Dorney Park & Wildwater Kingdom), eine Achterbahn in Allentown, Pennsylvania
 TALON, Kettenfahrzeug des US-amerikanischen Kampfroboters SWORDS
 das US-amerikanische militärische Trainingsflugzeug Northrop T-38

 Eagle Talon, Automodell
 Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers SV Engineering

Orte:
 Talon (Nièvre), französische Gemeinde im Département Nièvre
 Talon (Magadan), Ort in der Oblast Magadan in Russland

Personen:
 Jean Talon (1625–1694), französischer Kolonialbeamter, Intendant von Neufrankreich 
 Patrice Talon (* 1958), Staatsoberhaupt von Benin
 Zoé Talon (1785–1852), französische Mätresse

Siehe auch:
 Tallon
 Talon im Kampf gegen das Imperium, US-amerikanischer Spielfilm
 Talonas, litauische Übergangswährung